Михаил Веселовский:
* Веселовский, Михаил Васильевич (род. 1958) — советский и российский футбольный судья.
 Веселовский, Михаил Викторович (1901—1959) — советский инженер-конструктор, родоначальник производства советских аэросаней и вездеходов.